Knottenhof ist der Ortsname von:

 Knottenhof (Bad Salzungen), Ortsteil der Stadt Bad Salzungen, Wartburgkreis, Thüringen
 Knottenhof (Stegaurach), Ortsteil der Gemeinde Stegaurach, Landkreis Bamberg, Bayern
 Knottenhof (Tann), Ortsteil der Stadt Tann, Landkreis Fulda, Hessen